Светлов (Светлова) — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Светлов, Александр Михайлович (1939—2018) — советский режиссёр, сценарист.
 Светлов, Андрей Валентинович (род. 1967) — российский рок-музыкант, участник группы «Аквариум».

Б

В 
 Светлов, Валериан Яковлевич (1860—1934) — русский литератор, историк балета и театральный критик, драматург.
 Светлов, Василий Иосифович (1899—1955) — советский философ, профессор МГУ, заместитель министра высшего образования СССР.
 Светлов, Виктор Петрович (род. 1946) — российский цыганский певец, заслуженный артист России (1997).
 Светлов, Владимир Григорьевич (1935—2021) — специалист по ракетной технике, профессор, лауреат Государственных премий: СССР и РФ.

И, М 
 Светлов, Игорь Евгеньевич (род. 1935) — историк искусств, искусствовед, профессор, почётный член Российской академии художеств.
 Светлов, Михаил Аркадьевич (настоящая фамилия Шейнкман; 1903—1964) — русский поэт и драматург.

Н

П 
 

 Светлов, Пётр Андреевич (1898—1946) — советский государственный деятель, народный комиссар коммунального хозяйства РСФСР (1938) и секретарь Президиума Академии наук СССР (1939—1942).

Р, С, Ф, Э 
 Светлов, Роман Викторович (род. 1963) — российский философ, писатель.
 Светлов, Сергей Александрович (род. 1961) — советский хоккеист, олимпийский чемпион, тренер.
Светлов, Степан Александрович (настоящая фамилия Путило; род. 1998) — белорусский журналист, режиссёр, телеведущий, музыкант.
 Светлов, Фердинанд Юрьевич (1884—1943) — советский партийный деятель.
 Эммануил Светлов - псевдоним писателя протоиерея Александра Меня.



См. также 
 Михаил Светлов (значения)